Алекса́ндр Носко́в:
 Носков, Александр Алексеевич (1898—1960) — советский генерал-майор.
 Носков, Александр Куприянович (1872—1961) — учёный-биогеограф.
 Носков, Александр Леонидович (1956—2021) — советский и российский промышленный и государственный деятель.
 Носков, Александр Сергеевич (род. 1941) — советский и российский генерал-лейтенант.
 Носков, Александр Степанович (род. 1953) — советский и российский учёный-химик, член-корреспондент РАН (2022).